Милли Брайт (, 21 августа 1993) — английская футболистка, выступающая на позиции защитника в футбольном клубе «Челси», а также в составе национальной сборной Англии. Участница чемпионата мира 2019, двух чемпионатов Европы и летних Олимпийских игр 2020. В составе «Челси» стала многократной победительницей чемпионата Англии, обладательницей нескольких кубков Англии и . Дважды входила в состав команды года по версии ПФА и в состав символической сборной мира по версии FIFPro.

Достижения

Клубные 
 Челси
  Победительница Чемпионата Англии (4): , , 2019/2020, 2020/2021
  Серебряный призёр (1): 
  Обладательница Кубка Англии (3): , , 
  Финалистка (1): 
  Обладательница  (2): , 
  Финалистка (1): 
  Обладательница  (1): 
  Финалистка Лиги чемпионов УЕФА (1): 
Итого: 10 трофеев

В составе сборной 
 Сборная Англии:
  Чемпионка Европы: 2022
  Полуфиналистка (3-4 место) чемпионата Европы: 2017
  Обладательница  (1): 
  Серебряный призёр SheBelieves Cup (1):

Личные 
 Молодой игрок года в сборной Англии по версии Футбольной ассоциации (1): 2016
 Входит в состав команды года по версии ПФА (2): 2017/2018, 2019/2020
 Игрок месяца Английской суперлиги (1): декабрь 2019
 Входит в состав символической сборной мира по версии FIFPro (2): 2020, 2021
 Лучший бомбардир  (1):

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболистки на сайте футбольного клуба «Челси» 

Футболистки Англии
Игроки женской сборной Англии по футболу
Игроки женской олимпийской сборной Великобритании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Донкастер Роверс Беллс»
Игроки ЖФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ЖФК «Челси»